Armed Forces Revolutionary Council bezeichnet:

Armed Forces Revolutionary Council (Ghana), eine Militärjunta unter Jerry Rawlings, die 1979 die Macht in Ghana übernahm
Armed Forces Revolutionary Council (Sierra Leone), eine sierra-leonische Militärjunta, die 1997 an der Seite der Revolutionary United Front die Macht ergriff